

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Studzianka – część miasta Chociwel
 Studzianka – część wsi Kleszczyn w woj. kujawsko-pomorskim,w pow. rypińskim, w gminie Brzuze
 Studzianka – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Łomazy 
 Studzianka – kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Łomazy 
 Studzianka – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Nowy Duninów
 Studzianka – kolonia wsi Górany w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Krynki
 Studzianka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Jeziorany
 Studzianka – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Gizałki
 Studzianka – dawna miejscowość w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim, w gminie Gromadka

Miejscowości, inne 
 Studzianka  – wieś w rejonie dubieńskim obwodu rówieńskiego
 Studzianka – wieś w rejonie kałuskim obwodu iwanofrankiwskiego 
 Studzianka – polana w Beskidzie Żywieckim
 Studzianka – rzeka na Ukrainie, dopływ Bugu
 Studzianka (przystanek kolejowy)

Zobacz też 
 Studzianki
 Studzienki